Перемилівська сільська рада — Рівненська область, Млинівський район
 Перемилівська сільська рада — Тернопільська область, Гусятинський район